Санчи:

 Санчи — памятник раннебуддийской архитектуры в Индии
 Санчи — село, Кайтагский район Дагестана